Decibel (eenheid), een logaritmische aanduiding van geluidssterkte en verhoudingen

Decibel (KDE), een chatprogramma
Radio Decibel (piratenzender), een voormalige Amsterdamse piratenzender uit de jaren 80
Radio Decibel (commercieel), een Nederlandse commerciële radiozender
Operatie Decibel, omnummeractie van telefoonnummers
Decibel Outdoor, jaarlijks muziekfestival in Hilvarenbeek
Decibel (plaats), in het verhaal Koning van Katoren